Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2019/2020 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* В матче 18-го тура «Зенит» – «Спартак» мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.

В матче 29-го тура «Зенит» – «Оренбург» мяч в свои ворота забил Андрей Малых.

«Локомотив» (Москва) 

* В матче 17-го тура «Тамбов» – «Локомотив» мяч в свои ворота забил Адесойе Ойеволе.

В матче 22-го тура «Ростов» – «Локомотив» мяч в свои ворота забил Сергей Песьяков.

** Юрий Сёмин в матче 20-го тура «Зенит» – «Локомотив» получил дисквалификацию на один матч, на время дисквалификации его обязанности исполнял Олег Пашинин.

«Краснодар» (Краснодар) 

* Матч 24-го тура «Оренбург» – «Краснодар» был отменён из-за обнаружения коронавируса у шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга». «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 2-го тура «Уфа» – «Краснодар» мяч в свои ворота забил Джемал Табидзе.

В матче 4-го тура «Зенит» – «Краснодар» мяч в свои ворота забил Дуглас Сантос.

В матче 9-го тура «Краснодар» – «Крылья Советов» мяч в свои ворота забил Сергей Рыжиков.

*** До 23-го тура формально главным тренером являлся Мурад Мусаев, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-лиги, официально командой руководил Сергей Матвеев. Как было объявлено на официальном сайте клуба «15 июня 2020 года Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар».

ЦСКА (Москва) 

* В матче 16-го тура «Сочи» – ЦСКА мяч в свои ворота забил Миха Мевля.

В матче 21-го тура «Ростов» – ЦСКА мяч в свои ворота забил Максим Осипенко.

В матче 23-го тура «Ахмат» – ЦСКА мяч в свои ворота забил Андрей Семёнов.

** Виктор Ганчаренко в матче 16-го тура «Сочи» – ЦСКА получил дисквалификацию на два матча (один условно), на время дисквалификации его обязанности исполнял Сергей Овчинников.

Виктор Ганчаренко в матче 19-го тура ЦСКА — «Краснодар» получил дисквалификацию на три матча (один условно), на время дисквалификации его обязанности исполнял Сергей Овчинников.

В матче 24-го тура «Динамо» — ЦСКА, из-за проблем со здоровьем у Виктора Ганчаренко, командой руководил Сергей Овчинников.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

* В связи с тем, что основной состав во главе с главным тренером Валерием Карпиным отправился на карантин из-за случаев коронавируса среди футболистов, временным главным тренером был назначен Заур Тедеев.

«Динамо» (Москва) 

* В матче 27-го тура «Урал» – «Динамо» мяч в свои ворота забил Роман Емельянов.

«Спартак» (Москва) 

* Доменико Тедеско в матче 22-го тура «Оренбург» – «Спартак» получил четвёртую жёлтую карточку и был дисквалифицирован на один матч, на время дисквалификации его обязанности исполнял Андреас Хинкель.

Доменико Тедеско в матче 27-го тура «Спартак» – «Локомотив» получил красную карточку и был дисквалифицирован на три матча, на время дисквалификации его обязанности исполнял Андреас Хинкель.

«Арсенал» (Тула)

«Уфа» (Уфа) 

* В матче 3-го тура «Уфа» – «Крылья Советов» мяч в свои ворота забил Владимир Полуяхтов.

В матче 10-го тура «Уфа» – «Спартак» мяч в свои ворота забил Николай Рассказов.

«Рубин» (Казань) 

* Формально главным тренером являлся Роман Шаронов, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-лиги, официально командой руководил Эдуардо Докампо.

«Урал» (Екатеринбург) 

* Матч 25-го тура «Оренбург» – «Урал» был отменён из-за обнаружения коронавируса у десяти представителей «Оренбурга». «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 12-го тура «Урал» – «Зенит» мяч в свои ворота забил Олег Шатов.

В матче 23-го тура «Урал» – «Рубин» мяч в свои ворота забил Пабло.

«Сочи» (Сочи)

* Матч 29-го тура «Тамбов» – «Сочи» был отменён из-за обнаружения коронавируса у девяти представителей «Сочи». «Сочи» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Матч 30-го тура «Крылья Советов» – «Сочи» был отменён из-за обнаружения коронавируса у девяти представителей «Сочи». «Сочи» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 18-го тура «Сочи» – «Оренбург» мяч в свои ворота забил Тимур Аюпов.

В матче 23-го тура «Сочи» – «Ростов» мяч в свои ворота забил Владимир Абрамов.

В матче 28-го тура «Сочи» – «Спартак» мяч в свои ворота забил Павел Маслов.

«Ахмат» (Грозный)

«Тамбов» (Тамбов)

* Из-за несоответствия домашнего стадиона «Спартак» требованиям Премьер-Лиги, «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионах «Мордовия Арена» (Саранск) и «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).

** Матч 29-го тура «Тамбов» – «Сочи» был отменён из-за обнаружения коронавируса у девяти представителей «Сочи». «Сочи» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

*** В матче 19-го тура «Тамбов» – «Оренбург» мяч в свои ворота забил Урош Радакович.

**** Спортивный директор футбольного клуба Павел Худяков заявил, что из-за наличия тренерской лицензии Pro Тимур Шипшев будет главным тренером де-юре, а де-факто руководить командой будет Сергей Первушин, имеющий лицензию категории А. Позже было объявлено, что Сергей Первушин поступил в академию тренерского мастерства и официально возглавит команду.

«Крылья Советов» (Самара) 

* Матч 30-го тура «Крылья Советов» – «Сочи» был отменён из-за обнаружения коронавируса у девяти представителей «Сочи». «Сочи» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** Миодраг Божович в матче 13-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» получил дисквалификацию на 5 матчей (два из них – условно), на время дисквалификации его обязанности исполнял Войо Чалов.

«Оренбург» (Оренбург)

* Матч 24-го тура «Оренбург» – «Краснодар» был отменён из-за обнаружения коронавируса у шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга». «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Матч 25-го тура «Оренбург» – «Урал» был отменён из-за обнаружения коронавируса у десяти представителей «Оренбурга». «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 6-го тура «Оренбург» – «Сочи» мяч в свои ворота забил Никита Калугин.

*** Владимир Федотов в матче 13-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» получил дисквалификацию на один матч, на время дисквалификации его обязанности исполнял Ильшат Айткулов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица 

Списки футболистов России по сезонам